Doremi kann mehrere Bedeutungen haben:
 Die ersten drei Tonsilben der Solmisation
 Eine Anime-Figur der gleichnamigen Serie DoReMi (Anime)
 Doremi Laboratories Inc., ein mittlerweile zu Dolby gehörender Hersteller von Abspielgeräten für Digitales Kino